Princesa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Princesa Isabel (ort), Paraíba, 
 Princesa (kommun i Brasilien), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar